

Pessoas
Jürg Marmet

Localidades
Marmet (Virgínia Ocidental)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos